Taartup Kuua bezeichnet:
 Taartup Kuua (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Taartup Kuua (Fluss, Paamiut), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland